Sterling (Alasca)
Sterling (Colorado)
Sterling (Illinois)
Sterling (Kansas)
Sterling (Massachusetts)
Sterling (Michigan)
Sterling (Nebraska)
Sterling (Oklahoma)
Sterling (Utah)

Outros
Sterling (submetralhadora)

Desambiguações de topônimos